Чемпіонат Словаччини з футболу 1999/2000 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вперше здобув Інтер.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на rsssf 

1999–2000
Словаччина
Словаччина
1999 у словацькому спорті
2000 у словацькому спорті